Československé divize ledního hokeje 1948/1949 byla druhou nejvyšší hokejovou soutěží na území Československa.

Systém soutěže 
Soutěž se skládala ze 12 skupin po 5 - 7 účastnících. Ve skupinách se všechny kluby utkaly každý s každým (celkem 4 - 6 kol). Vítězové jednotlivých skupin se následně utkaly v kvalifikaci o postup do Státní ligy.

Středočeská divize - oddělení A

Středočeská divize - oddělení B

Západočeská divize - oddělení A

Západočeská divize - oddělení B

Východodočeská divize - oddělení A

Východodočeská divize - oddělení B

Moravskoslezská divize - oddělení A

Moravskoslezská divize - oddělení B

Slovenské divize - skupina západ 

Tabulka je neúplná.

Slovenské divize - skupina východ 

Tabulka je neúplná.

Kvalifikace o Státní ligu

Čtvrtfinále 

Sokol Meteor České Budějovice - Sokol Holoubkov 5:5 (3:1,2:1,0:3); 2:1 (0:0,1:1,1:0)
Sokol LTC Pardubice - Sokol Mladá Boleslav 5:0 (1:0,3:0,1:0); 3:2 (0:0,3:0,0:2)
Sokol Banská Bystrica - Sokol Tatry Poprad 4:6 (2:2,2:1,0:3); 2:4 (1:1,1:1,0:2)

Semifinále skupina A

Semifinále skupina B

Finále 

Týmy Sokol GZ Královo Pole a Sokol Vítkovické železárny postoupily do Státní ligy

Externí odkazy 
 Historie československého a českého hokeje
 hockeyarchives.info
 Přehled sezón

Reference 

Lední hokej v roce 1948
Lední hokej v roce 1949